Sarajs puede referirse a:

 Sarajs (Irán), ciudad en la provincia de Jorasán Razaví (Irán).
 Sarajs (Turkmenistán), ciudad en la provincia de Mari (Turkmenistán).